Ва́лковский либо Валковско́й уезд — историческая административно-территориальная единица Харьковской губернии Российской империи. Центр уезда — город Валки.

История 
Образован в 1780 году по указу императрицы Екатерины II.

В конце XIX века в уезде работало 12 ремесленных училищ.

Распущен в 1923 году и вошёл в состав Богодуховского района.

География 
Уезд находился на северо-западе Харьковской губернии. 

На севере уезд граничил с Богодуховским уездом и на востоке граничил со Старобельским уездом. Площадь уезда в начале XX века составляла 2143,4 квадратных вёрст.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 144 322 человек, в том числе в городе Валки — 7938 жителей.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 украинцы (малороссы) — 140 187 чел. (97,1 %),
 русские — 3760 чел. (2,6 %),

Символика 
Герб волости описывается следующими словами: «Три сливы в голубом поле, означающие великое изобилие оных в сем месте».

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 16 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

История Луганской области
Уезды Харьковской губернии